Бергамак — река в Муромцевском районе Омской области
 Бергамак — село в Муромцевском районе Омской области
 Бергамак — сеть археологических памятников в Муромцевском районе Омской области

См. также 
 Кордон «Бергамак» — деревня в Муромцевском районе Омской области
 Юрт-Бергамак — урочище в Муромцевском районе Омской области